Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Andre Agassi 6-4, 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (primo turno)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Andre Agassi (finale)

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Tim Henman (campione)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1998
ATP Tour 1998